Автомобілі в стилі ретро () є транспортними засобами, які несуть характеристики, натхненні автомобілями минулого, хоча є технологічно сучасними. Фраза «ретро-стиль» також використовується, щоб просто означати дизайн старіших автомобілів, які в даний час вважаються «крутими» знову.

Приклади 

 1986 Volvo 480 та 2007 Volvo C30 – 1972 Volvo P1800ES
 1987 Nissan Be-1 – оригінальний Mini
 1989 Nissan Pao – оригінальний Mini
 1989 Nissan S-Cargo – 1948 Citroën 2CV
 1991 Nissan Figaro – 1959 Datsun Sports 1000
 1992 Ferrari 456 – 1968 Ferrari 365 GTB/4 "Daytona"
 1992 Subaru Vivio Bistro – оригінальний Mini
 1995 Jaguar XJ – 1979 Jaguar XJ Series III
 1997 Plymouth Prowler – 1930s hot rod
 1998 Honda Z – Honda N360
 2000 Концепт-кар Audi Rosemeyer – 1936 Auto Union Type C 
 2000 BMW Z8 – 1956 BMW 507
 2000 Chrysler PT Cruiser – Chrysler Airflow
 2000 Toyota Origin – 1955 Toyota Crown
 2001 MINI – 1959 BMC Mini
 2001 Buick Blackhawk – 1938 Buick Y-Job concept car
 2001 Ford Forty-Nine – 1949 Ford
 2001 Volkswagen Microbus Concept – 1950s-1960s VW Type 2 "Bulli"
 2002 Ford Thunderbird – 1955-57 Ford Thunderbird
 2004 Ford GT – 1964 Ford GT40
 2005 Ford Mustang – 1964 Ford Mustang
 2005 Volvo T6 – 1930s hot rods
 2006 Chevrolet HHR – 1940s Chevrolet Cars and Trucks
 2006 Lamborghini Concept M – 1966 Lamborghini Miura
 2007 Fiat Nuova 500 та 2012 Fiat 500L – 1957 Fiat 500
 2007 Nissan GT-R – 1970 Nissan Fairlady Z
 2007 Ruf CTR3 – 1953 Porsche 550
 2007 Toyota FJ Cruiser –  1960 FJ40 Land Cruiser
 2008 Chrysler 300C – 1950s Chrysler 300
 2008 Dodge Challenger –  1970 Dodge Challenger
 2009 AC MK VI – 1963 AC Cobra
 2010 Chevrolet Camaro –  1967 Chevrolet Camaro
 2010 Lexus LFA та 2012 Toyota GT86 (86) – Toyota Corolla AE86
 2011 Citroën Tubik concept – Citroën Type H
 2011 Ferrari FF – 1962 Ferrari 250 GT SWB Drogo "Breadvan"
 2011 Mercedes-Benz SLS AMG – 1955 Mercedes-Benz W198 "Gullwing"
 2011 Volkswagen Beetle – 1959-1967 VW Type 1 "Beetle"
 2011 Volkswagen New Kombi – 1950 Volkswagen Type 2 (T1)
 2013 Nissan IDx – 1968 Datsun 510

Примітки 

Дизайн автомобіля